Heath Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Heath Township (Michigan)
 Heath Township (Pennsylvania)